Brian Johnson (1940) Oscar-díjas amerikai trükkmester (látványtervező és -rendező)
 Brian Johnson (1947) angol énekes, dalszövegíró, az AC/DC rockegyüttes énekese
 Brian Johnson (1980) amerikai atléta, távolugró, olimpikon